

Sigle 
 The Wall Street Journal – secondo quotidiano per diffusione negli Stati Uniti d'America
 World Scout Jamboree – in italiano Jamboree mondiale dello scautismo, il più grande raduno di scout del mondo

Codici 
 WSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan (Stati Uniti)